Бой под Невелем:
 Бой под Невелем (1562) — сражение Ливонской войны, неудачное преследование литовского отряда русским войском
 Бой под Невелем (1662) — разгром польско-литовских войск в ходе русско-польской войны 1652—1667 годов